Stora Ötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Ötjärn, Halland, sjö i Mölndals kommun, 
Stora Ötjärnen, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (5,64 ha)
Stora Ötjärn, Västmanland, sjö i Fagersta kommun,  (21,9 ha)

Se även
Ötjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn